Trud / Trude, auch Trute – in der weicheren Sprechform auch Drud / Drude –, ist eine oft eigenständige Abkürzung von weiblichen Vornamen auf „-trude“, vor allem von Gertrud. 

Namensträgerinnen:

 Trude Ackermann  (1924–2018), österreichische Film- und Bühnenschauspielerin
 Trude Dybendahl (* 1966), norwegische Skilangläuferin
 Trude Eipperle (1908–1997), deutsche Sängerin (Sopran)
 Trude Engelsberger-Drioli (1920–1986), österreichische Malerin, Collagistin und Grafikerin
 Trude Gimle (* 1974), norwegische Skirennläuferin
 Trude Herr (1927–1991), deutsche Schauspielerin, Schlager- und Krätzchensängerin und Theaterdirektorin
 Trude Jochum-Beiser (* 1927), österreichische Skirennläuferin
 Trude Krautheimer-Hess (1902–1987), deutsch-amerikanische Kunsthistorikerin
 Trude Mally (1928–2009), österreichische Sängerin
 Trude Possehl (1900–1994), deutsche Volksschauspielerin
 Trude Raubitschek (1903/04–1987), österreichisch-australische Sportlerin
 Trude Schelling-Karrer (1919–2009), deutsche Bühnenbildnerin und Innenarchitektin
 Trude Schiff-Löwenstein (1907–2003), deutsch-amerikanische Chirurgin
 Trude Simonsohn (1921–2022), deutsche Holocaustüberlebende und Sozialarbeiterin
 Trude Stolp-Seitz (1913–2004), deutsche Malerin
 Trude Unruh (1925–2021), deutsche Politikerin

Mythologie:

 Druden oder Truden sind Wesen der deutschen Mythologie

Tageszeitungen:

 Dnewen Trud, bulgarische Tageszeitung
 Trud (Russland), russische Tageszeitung

Orte:

 Trud (Ort), Dorf in der Südukraine

Gebäude:

 Trud-Stadion, Fußballstadion in der russischen Stadt Tomsk

TRUDE steht als Abkürzung für:

 Tief Runter Unter Die Elbe, Name einer Tunnelbohrmaschine

Siehe auch:

 Thrud
 Drude (Begriffsklärung)
 Trute
 Traude
 Traute